Salacia může být:
 Salacia – římská bohyně
 Salacia – planetka
 Salacia (rod) – rod rostlin z čeledi jesencovitých
 Salacia reticulata
 Salacia – značka minerální vody